Галланд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Галланд, Адольф (1912—1996) — немецкий пилот истребительных частей Люфтваффе Второй мировой войны, лётчик-ас.
 Галланд, Матильда (более известна под фамилией Крим; 1926—2018) — американский учёный итальянского происхождения, учредитель Американского фонда исследования СПИДа.
 Милнер-Галланд, Робин (род. 1936) — британский литературовед, профессор Сассекского университета.

См. также 
 Галланди, Андреа (1709—1779) — итальянский священник.